Аарон Финк (род. 22 апреля 1978, Уилкс-Барре) — американский гитарист, бывший участник альтернативной группы из Уилкс-Барре «Breaking Benjamin».

Биография 
До «Breaking Benjamin» Аарон играл в ню-метал группе «Lifer» вместе с Марком Клепаски, который также играет в этой группе.

Инструменты 
Финк пользуется следующими инструментами:
 Music Man Ernie Ball Axis Sport- Tuning: C & C#
 Back-UP PRS McCarty-Tuning: Drop C
 Music Man Ernie Ball Silhouette- Tuning: A#
 Back-UP Washburn Custom Idol Baritone
 Dressing Room Guitar- BooGie St. White Lighting Hollowbody
 All Washburn Acoustics
 Randall Amplifiers MTS RM100 Head
 Randall MTS Cabinets
 Hughes & Kettner Duotone Head
 Hughes & Kettner Cabinets

Примечания 

Музыканты Breaking Benjamin